Солодилово — название населённых пунктов:

Россия 
 Солодилово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Солодилово — деревня в Воловском районе Тульской области.